Ла Перита има више значења:

 Ла Перита (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Перита (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику